Canada
Fort McPherson – municipalità dei Territori del Nord-Ovest
 Stati Uniti d'America
Fort McPherson – base militare della United States Army in Georgia
Fort McPherson – antica base militare della United States Army in Nebraska